Группа 3 отборочного турнира чемпионата Европы 2017 состоит из пяти команд: Франции, Румынии, Украины, Греции и Албании. Жеребьёвка турнира состоялась 20 апреля 2015 года.

Команды сыграли между собой двухкруговой турнир, победитель которого напрямую вышел в финальную стадию чемпионата Европы. Команда занявшая второе место в зависимости от показателей либо выходит в финальный турнир, либо квалифицируется в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

8 мячей

  Эжени Ле Соммер

5 мячей

  Дарья Апанащенко

4 мяча

  Штефания Вэтафу

  Кларисса Ле Биан

3 мяча

  Хейра Амрауи

  Мари-Лор Дели

2 мяча

  Данаи-Елени Сидира
  Андрея Войку
  Адина Джурджу

  Александра Лунка
  Ольга Бойченко
  Элиз Буссалья

  Амель Маджри
  Джессика Уара

1 мяч

  Фуртуна Веляй
  Куйтиме Курбогай
  Саранда Хашани
  Вассилики Кидонаки
  София Коггули
  Елени Марку
  Димитра Пантелиаду
  Веатрики Сарри

  Мара Бытя
  Космина Душа
  Андрея Кордуняну
  Лаура Рус
  Флорентина Спыну
  Мария Фикзай
  Лидия Хавриштюк
  Ия Андрущак

  Яна Калинина
  Татьяна Козыренко
  Дарья Кравец
  Ольга Овдийчук
  Татьяна Романенко
  Камиль Абили
  Шарлотт Бильбо

1 автогол

  Арбиона Байрактари
  Моригона Зани

  Ирина Василюк

  Дарья Кравец

Примечания

Ссылки 
 Положение команд

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017